Slave Lake (Alberta)
 Wielkie Jezioro Niewolnicze
 Małe Jezioro Niewolnicze